

Musica 

 Be with You – singolo delle Atomic Kitten del 2003
 Be with You – singolo dei Director del 2007
 Be with You – singolo di Enrique Iglesias del 1999
 Be with You – singolo di Wilber Pan del 2009
 Be with You – singolo delle The Bangles del 1988

Cinema 
 Be with You – titolo internazionale del film Ima, ai ni yukimasu del 2004
 Be with You – titolo internazionale del film Jigeum mannareo gamnida del 2018